Tesnière est un patronyme porté notamment par :

 Charles Tesnière, (1981), acteur français ;
 Lucien Tesnière (1893-1954), linguiste français ;
 Marcel Tesnière (1827-1863), homme politique français ;
 Philippe Tesnière (1955-1987), cycliste français.

Homonymie de patronyme